Fjällsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fjällsjön, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun och Ronneby kommun,  (6,05 ha)
Fjällsjön (Alingsås socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun,  (9,03 ha)
Fjällsjön (Borås socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (1,3 ha)
Fjällsjön (Sandhults socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Stora Fjällsjön, Västergötland, sjö i Alingsås kommun,  (5,93 ha)
Fjällsjön, Södermanland, sjö i Nyköpings kommun,  (11,6 ha)
Stora Fjällsjön, Södermanland, sjö i Flens kommun, 
Fjällsjön (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (94,7 ha)
Fjällsjön (Ny socken, Värmland), sjö i Arvika kommun och Eda kommun,  (2,13 km²)
Fjällsjön (Skillingmarks socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (49,2 ha)
Lill-Fjällsjön, sjö i Härjedalens kommun,  (30,7 ha)
Stor-Fjällsjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (90,6 ha)
Fjällsjön (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (31,4 ha)
Fjällsjön (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (30,9 ha)
Neder-Fjällsjön, sjö i Bergs kommun,  (22,3 ha)
Över-Fjällsjön, sjö i Bergs kommun,  (33,9 ha)
Fjällsjön, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,  (8,2 km²)
Lill-Fjälsjön, sjö i Skellefteå kommun,  (5,66 ha)
Stor-Fjälsjön, sjö i Skellefteå kommun,  (8,95 ha)
Fjällsjön, Lappland, sjö i Sorsele kommun och Storumans kommun,  (41,6 ha)
Fjällsjöarna (Vilhelmina socken, Lappland, 715656-152274), sjö i Vilhelmina kommun,  (39,6 ha)
Fjällsjöarna (Vilhelmina socken, Lappland, 715707-152291), sjö i Vilhelmina kommun,  (43,5 ha)

Se även
Fjällsjö
Fjällasjön
Fjälsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn